Thomas wil niet jaloers zijn is het prentenboekdebuut van schrijf- en illustratieduo Marie-Louise en Mark Sekrève. Het boek is in vier talen verschenen.
 
Thomas is jaloers vertelt het verhaal van Thomas, die vreselijk jaloers is op Romeo, een groter schaap, dat zich van geen kwaad bewust is. Wanneer op een dag Romeo als eerste geschoren wordt, ziet Thomas zijn kans schoon om Romeo eens flink uit te lachen. Maar dan vraagt de grote Ram aan Thomas om zich nu te laten scheren... 
 
Voor de prenten van 'Thomas wil niet jaloers zijn' hebben de makers gewerkt met acryl en krijt.
De lijven van de schapen zijn een bol wol, krijt, de poten zijn verschillend gekleurd met acryl. In uitbundige kleuren is het landschap verwerkt tot een vrolijke weide met de nadruk op de hoofdpersonen: Thomas, de grote Ram en Romeo. 
 
Hun tweede boek heeft de titel: Het dikkebillenmonster, over Elvis en Luna die een monster gaan vangen.

Mark en Marie-Louise werken tegelijkertijd aan een project en werken door elkaars werk heen, zo ontstaat een mix, waarbij niet terug te herleiden is, wie wat heeft getekend of geschreven.
Naast illustreren en schrijven, schilderen Marie-Louise en Mark Sekrève ook samen onder de naam Bulkjes. 

Kinderboek